Elium est un logiciel  de partage de connaissances (en ) au sein d'une entreprise. Développée depuis 2009 par la société Whatever SA basée à Louvain-la-Neuve (Belgique) et anciennement connu sous le nom de , Elium soutient des usages de gestion documentaire, wiki et réseau social d'entreprise. Conçue initialement pour adresser des besoins de gestion de l'information pour des analystes et chercheurs d'information, elle s'est généralisée pour offrir une expérience utilisateur adaptée à la communication interne et la collaboration entre équipes de travail.

En , ce produit a remporté le prix de l'outil de gestion des connaissances le plus innovant à l'I-expo / KM Forum conference à Paris.

En ,  a été rebaptisé Elium.

En , Elium annonce une levée de fonds (Série A) de 4 millions d’euros auprès de Serena Capital et la S.R.I.W. pour accélérer son développement.

Caractéristiques 
Elium fut l'une des premières solutions de social bookmarking qui applique un mécanisme de classification collective pour tous les formats d'information : sites web, documents, contacts, e-mails, références bibliographiques, pages wikis, contenus composites

Principales fonctionnalités :
 outil de recherche personnalisable en texte intégral, par facette et nuage de mots-clés dynamique ;
 marque-pages pour ajouter/partager/organiser des sites web ;
  pour la gestion des e-mails et de leurs pièces jointes ;
 espaces de travail et communautés ;
 création collaborative de contenus composites (pages wiki) ;
 export complet et résumé de packages d'information ;
 capacité de gestion par les tags qui allie une taxonomie définie par l'entreprise et une folksonomie générée par les utilisateurs.

Références

Liens externes 
 Elium page produit
 Company blog page

Système de gestion de contenu
Groupware
Web 2.0
Social bookmarking
Application web
Intelligence collective
Wiki
Web sémantique
Produit lancé en 2009